Миняев — фамилия; имеет женскую форму Миняева.
 Миняев, Александр Константинович (1862—1919) — русский архитектор.
 Миняев, Владимир Алексеевич (1921—2008) — врач, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Миняев, Николай Александрович (1909—1995) — советский ботаник, доктор биологических наук.
 Миняев, Руслан Михайлович (род. 1943) — российский учёный в области квантовой химии, доктор химических наук, профессор.

 См. также 
 Миняево